Витевский — фамилия; имеет женскую форму Витевская.
 Витевский, Василий Иванович (1873—1938) — русский священник, священномученик.
 Витевский, Владимир Николаевич (1845—1906) — российский историк, краевед, педагог.